Markýz může být:

 markýz – francouzský šlechtický titul
 Markýz John – česká hudební skupina
 Markýz (film, 2011) – francouzská filmová komedie z roku 2011

osoby
 Markýz de Sade – francouzský šlechtic, filosof a kontroverzní literát

Související články
 Markýza (rozcestník)